Kiji o Kijí pueden hacer referencia a:

 Una criatura mitológica japonesa, el Kiji.
 El faisán verde o versicolor, una especie de faisán endémico de Japón.
 Un torpedero japonés de la Clase Hayabusa, el Kiji, hundido a los dos meses de servicio.
 Un torpedero japonés de la Clase Hayabusa, el Kiji, reemplazo del anterior.
 Un torpedero japonés de la Clase Ōtori, el Kiji.
 Kijí, una isla de la República de Carelia, también transliterada como Kizhí.